Frank Andås (1975. szeptember 26.–) norvég nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága országos minősítését követően 2005-ben lett a Tippeligaen asszisztense. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. Első ligás mérkőzéseinek száma: 176 (2015. augusztus 15.).

Nemzetközi játékvezetés 
A Norvég labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Európa-liga, UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Mexikó a 14., a 2011-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, az Egyesült Arab Emírségek a 14., a 2013-as U17-es labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. 2011-ben és 2013-ban Svein Oddvar Moen állandó kísérőjeként tevékenykedett.

2011-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

2013-as U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra, valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA,  AFC, illetve COMNEBOL zónákban tevékenykedett. 2014-ben Svein Oddvar Moen állandó kísérőjeként szolgált.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra, Ukrajnába, Lengyelországba a XIV., a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, valamint Franciaországba a XV., a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságra, illetve Ukrajnába és Lengyelországba a XIV., a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság

Selejtező mérkőzés

2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Selejtező mérkőzés

2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság
Svein Oddvar Moen játékvezető állandó asszisztenseként tevékenykedett.

Selejtező mérkőzés

Olimpiai játékok

2012. évi nyári olimpiai játékok
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna a 2012. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Norvég labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek